El Príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg (Weilburg, 16 de enero de 1735-Münster-Dreissen, cerca de Kirchheim, 28 de noviembre de 1788), hasta 1753 Conde de Nassau-Weilburg, fue el primer gobernante del Principado de Nassau-Weilburg entre 1753 y 1788.

Primeros años de vida 
Era el hijo de Carlos Augusto de Nassau-Weilburg y Augusta Federica Guillermina de Nassau-Idstein. Sucedió a su padre en 1753 y unificó sus territorios en 1783 con Nassau-Saarbrücken, Nassau-Usingen y Nassau-Dietz.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio el 5 de marzo de 1760 en La Haya con la Princesa Carolina de Orange-Nassau (1743-1787), hija del Príncipe Guillermo IV de Orange y Ana de Hannover, Princesa Real.

Él y Carolina tuvieron 15 hijos, algunos de los cuales se convirtieron en ancestros de la realeza del siglo XIX:

 Jorge Guillermo Belgicus de Nassau-Weilburg (La Haya, 18 de diciembre de 1760 - Huis Honselaarsdijk, 27 de mayo de 1762)
 Guillermo Luis Carlos Flamand de Nassau-Weilburg (La Haya, 12 de diciembre de 1761 - Kirchheim, 16 abril/26 de abril de 1770)
 Augusta Carolina María de Nassau-Weilburg (La Haya, 5 de febrero de 1764 - Weilburg, 25 de enero de 1802). Una monja en Quedlinburg y Herford.
 Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg, después de Nassau (La Haya, 28 de septiembre de 1765 - Greiz, 10 de octubre de 1837), se desposó en Kirchheim el 9 de enero de 1786 con el Príncipe Enrique XIII de Reuss-Greiz (Greiz, 16 de febrero de 1747 - Greiz, 29 de enero de 1817), y tuvieron descendencia
 Duque Federico Guillermo de Nassau (25 de octubre de 1768, La Haya - 9 de enero de 1816).
 Carolina Luisa Federica de Nassau-Weilburg, después de Nassau (Kirchheim, 14 de febrero de 1770 - Wiesbaden, 8 de julio de 1828), se desposó en Kirchheim el 4 de septiembre de 1787 con Carlos Luis Fürst zu Wied (Dierdorf, 9 de septiembre de 1763 - Dierdorf, 9 de marzo de 1824), sin descendencia
 Carlos Luis de Nassau-Weilburg (Kirchheim, 19 de julio de 1772 - Kirchheim, 27 de julio de 1772).
 Carlos Guillermo Federico de Nassau-Weilburg, después de Nassau (Kirchheim, 1 de mayo de 1775 - Weilburg, 11 de mayo de 1807), no contrajo matrimonio y no tuvo descendencia.
 Amelia Carlota Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg, después de Nassau (Kirchheim, 7 de agosto de 1776 - Schaumburg, 19 de febrero de 1841), desposó en primeras nupcias en Weilburg el 29 de octubre de 1793 con el Príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y tuvieron descendencia; y en segundas nupcias en Schaumburg el 15 de febrero de 1813 con Friedrich Freiherr von Stein-Liebenstein zu Barchfeld (14 de febrero de 1777 - 4 de diciembre de 1849), con descendencia.
 Princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, después de Nassau (22 de abril de 1780 - 2 de enero de 1857). Contrajo matrimonio con el Duque Luis de Wurtemberg, segundo hijo del Duque Federico II Eugenio de Wurtemberg.
 Karl de Nassau-Weilburg (1784 - poco después).
 Cuatro hijos que nacieron muertos de nombre desconocido (1767, 1778, 1779, 1785).

Vida pública 
Se convirtió en general en la infantería holandesa, gobernador de Bergen op Zoom y gobernador de Maastricht (1773-1784). Negoció en vano con los Patriotas holandeses en 1787.

Tras la muerte de su esposa, él realizó un matrimonio morganático con Bárbara Giessen von Kirchheim. Murió en 1788 y fue sucedido por su hijo mayor sobreviviente, Federico Guillermo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVIII